Chappaqua (film), een film uit 1966, bekroond met een Zilveren Leeuw op het Filmfestival van Venetië
 Chappaqua (Groningen), een voormalig jongerencentrum in Groningen
 Chappaqua (New York), een plaats in de Verenigde Staten